Харьковская:

 «Харьковская» — станция Киевского метрополитена.
 «Харьковская» — угледобывающее предприятие в посёлке городского типа Харьковское Свердловского горсовета Луганской области, (Украина), входит в ГХК «Свердловантрацит».
 «Харьковская-1» и «Харьковская-2» — источники минеральной воды в Харькове.

 Харьковская область — область на востоке Украины.
 Харьковская агломерация
 Харьковская епархия православной церкви.
 Харьковская область ВСЮР
 Харьковская губерния
 Харьковская республика
 Харьковская улица — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Харьковская площадь
 Харьковская операция
 Харьковская психологическая школа
 Харьковская правозащитная группа
 Харьковская — микрорайон Минска.

Разное 
 Харьковская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
 Харьковская окружная автомобильная дорога
 Харьковская конка
 Харьковская канатная дорога
 Харьковская хоральная синагога
 Харьковская кенасса
 Харьковская кондитерская фабрика
 Харьковская бисквитная фабрика

См. также 
 Харьковский
 Харьковское
 Харьков (значения)
 Харьково
 Харьковка